Plaats in Indonesië
 Srijaya (Tambun Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Srijaya (Tirtajaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java
 Srijaya (Alang Alang Lebar), een plaats in het bestuurlijke gebied Palembang in de provincie Zuid-Sumatra
 Srijaya (Belitang II), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra